Танаджіб – Янбу – трубопровід в Саудівській Аравії, що забезпечує транспортування видобутого на сході країни газу до червономорського регіону.

Найпотужніший в світі нафтовидобувний район у Східній провінції Саудівської Аравії, який також виробляє велику кількість попутного газу, покритий мережею численних газопроводів невеликої протяжності. Для подальшого ж транспортування блакитного палива в західні райони країни у 1985 році проклали трубопровід до індустріального центру Янбу, на узбережжі Червоного моря на захід від Медіни. Його довжина становить 741 милю, діаметр труб 1200 мм.

В середині 2010-х років у Саудівській Аравії розпочали масштабний проект розвитку газової промисловості (включаючи розробку родовищ неасоційованого газу), що повинно вивільнити додаткові обсяги нафти для експорту (Master Gas Program Expansion). В його межах також передбачене спорудження додаткових потужностей в газотранспортному коридорі Схід – Захід.

Примітки 

Газопроводи Саудівської Аравії